Toponímia:
 Young (Arizona), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Young (Uruguai), al departament de Río Negro (Uruguai)
 Biografies:
 Alfred Young (1873-1940), clergue i matemàtic britànic
 Angus Young (1955, Glasgow, Escòcia), guitarrista i compositor de música rock 
 Arthur Young (1741, Suffolk, Anglaterra - 1820), escriptor i assagista anglès 
 Ashley Young (Stevenage, Hertfordshire, Anglaterra, 1985) futbolista anglès, d'origen jamaicà 
 Brigham Young (Mormó) (1801 - 1877), segon profeta vident i revelador, president de l'Església dels mormons
 Cy Young (1867 – 1955), jugador de beisbol estatunidenc 
 Gig Young (St. Cloud, Minnesota, 1913 - Nova York, 1978), actor estatunidenc 
 Henri Young (1918), presoner a Alcatraz que va intentar escapar amb dos reclusos, Arthur Barker i Ruffus McCain 
 La Monte Young (Berna, Idaho, 1935), compositor i músic dels Estats Units 
 Lee Thompson Young (Columbia, Carolina del Sud, 1984), actor estatunidenc de cinema i televisió 
 Luke Young (Harlow, Essex, Anglaterra, 1979), futbolista anglès 
 Michael Young (Manchester, 1915 - 2002), Baró Young de Dartington, sociòleg, activista i polític del Regne Unit
 Neil Young (1945, Winnipeg, Manitoba, Canadà), músic
 Paul Young (Luton, 1956), cantant de Pop i músic britànic 
 Quentin Young (?, 1923), físic i activista oposat a la Guerra del Vietnam 
 Quintin Young (1947, Irvine), futbolista escocès 
 Richard Young (1975), lluitador professional estatunidenc 
 Robert Young (Chicago, Illinois, 1907 – Westlake Village, Califòrnia, 1998), actor estatunidenc
 Sean Young (Louisville, Kentucky, 1959), actriu estatunidenca 
 Sheila Young o Sheila Young-Ochowicz (Birmingham, 1950), patinadora de velocitat sobre gel i ciclista en pista estatunidenca
 Simone Young (Sydney, Austràlia, 1961), directora d'orquestra i intendent d'òpera 
 Terence Young (Xangai, Xina, 1915 - Canes, França, 1994), guionista i director de cinema britànic 
 Thomas Young (Milverton, 1773 - Londres, 1829), científic anglès, que destacà en els camps de la física i la lingüística
 Victor Young (Chicago, 1900 - Los Angeles, 1956), compositor, arranjador i violinista 
 William Henry Young (Londres, 1863 - Lausana, 1942), matemàtic anglès 
 Gil Young-ah (Ansan, 1970), jugadora de bàdminton sud-coreana 
 Hwang Young-cho (Samcheok, 1970), atleta sud-coreà especialista en marató 
 Kim Young-sam (1927), 14è president de Corea del Sud
 Park Chu-Young (Daegu, 1985), futbolista sud-coreà 
 Moon Geun-young o Moon Geun Young (Gwangju, 1987), actriu de cinema i de televisió sud-coreana 
 Miscel·lània:
 Desigualtat de Young
 Experiment de Young
 Mòdul de Young, mesura de la rigidesa d'un material elàstic ...
 Taules de Young, objectes matamàtics usats en combinatòria
 Young Modern, cinquè àlbum d'estudi del grup australià Silverchair 
 Young Buffaloes Football Club, club swazi de futbol de la ciutat de Mbabane